Николай Рождественский
 Рождественский, Николай Александрович (1909—1967) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Рождественский, Николай Григорьевич (1901—1978) — советский актёр, Заслуженный артист РСФСР (1956).
 Рождественский, Николай Дмитриевич (в монашестве Игнатий; 1827—1883) — епископ Русской православной церкви, епископ Костромской и Галицкий.
 
 Рождественский, Николай Николаевич (1888—1934) — русский оперный (драматический тенор) и концертный певец.
 Рождественский, Николай Павлович (1840—1882) — русский богослов, профессор Санкт-Петербургской духовной академии.